Muschik ist:

 das russische Wort () für einen (leibeigenen) Bauern, umgangssprachlich auch für alter Kerl
 der Name des Wiener Kunstkritikers Johann Muschik
 Wolfgang Muschik, deutscher Physiker

Siehe auch